FSW steht für:
 Fanhui Shi Weixing, eine Reihe landefähiger chinesischer Spionagesatelliten
 Faso Airways, Fluggesellschaft aus Burkina Faso (ICAO-Code)
 Feet of Sea Water, englische Maßeinheit für Tiefe und Druck
 Fonds Soziales Wien
 Frankenschnellweg, eine Schnellstraße zwischen Nürnberg, Fürth und Erlangen
 Friction Stir Welding, englisch für Rührreibschweißen
 Fuji International Speedway, eine der bedeutendsten Rennstrecken Japans
 Powiat Świebodziński in der Woiwodschaft Lebus, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung